Korycin (plaats), plaats in Polen
 Korycin (gemeente), gemeente in Polen